Anna von Österreich (auch Anna von Habsburg) ist der Name folgender Personen:

 Gertrud von Hohenberg, auch Anna (um 1225–1281), Tochter Graf Burkhards V., durch Heirat mit Rudolf Gräfin von Habsburg und deutsche Königin
 Anna von Österreich (1280–1327), Tochter König Albrechts I., durch Heirat mit Hermann III. Markgräfin von Brandenburg
 Anna von Böhmen (Österreich) (1319/23–1338/40), Tochter König Johanns von Böhmen, durch Heirat mit Otto dem Fröhlichen Herzogin von Österreich, Steiermark und Kärnten
 Anna von Österreich († 1343), Tochter Friedrichs des Schönen, durch Heirat Herzogin von Bayern, Gräfin von Görz, dann Äbtissin des Klarissenklosters Wien
 Anna von Österreich (1432–1462), Tochter König Albrechts II., durch Heirat mit Wilhelm III. Herzogin von Sachsen
 Anne de Bretagne (1477–1514), Tochter Herzog Franz' II., durch Eheversprechung mit Maximilian I. kurzzeitig Erzherzogin von Österreich, später Königin von Frankreich, Sizilien, Jerusalem
 Anna von Böhmen und Ungarn (1503–1547), Tochter des Jagellonen Wladyslaw II., durch Heirat mit Ferdinand I. Erzherzogin von Österreich und römische Kaiserin
 Anna von Österreich (1528–1590), Tochter Kaiser Ferdinands I., durch Heirat Herzogin von Bayern
 Anna von Österreich (1549–1580), Tochter Kaiser Maximilians II., durch Heirat Königin von Spanien und Portugal
 Anna von Österreich (1573–1598), Tochter Erzherzog Karls II., durch Heirat Königin von Polen und Schweden
 Anna von Österreich-Tirol (1585–1618), Tochter Ferdinands II., durch Heirat mit Matthias römisch-deutsche Kaiserin
 Anna von Österreich (1601–1666), Tochter König Philipps III., durch Heirat mit Ludwig XIII. Königin und später Regentin von Frankreich
 Anna de' Medici (1616–1676), Tochter Herzog Cosimos II. von Florenz, durch Heirat mit Ferdinand Karl Erzherzogin von Österreich
 Anna von Braunschweig (um 1390–1432) durch Heirat Herzogin von Österreich

Siehe auch:
 Maria Anna von Österreich